Osoby o nazwisku Pilawska:
 Ewa Pilawska (ur. 1960) – dyrektor teatru Powszechnego w Łodzi
 Elżbieta Pilawska (ur. 1955) – polska pływaczka
 Halina Pilawska (1924–2017) – polska lekarka

Zobacz też 
 Pilawski

Strony ujednoznaczniające